Таранов Андрій Іванович — військовий та політичний діяч.
 Таранов Борис Павлович — вчений-теплотехнік.
 Таранов Гліб Павлович — композитор і педагог музики.
 Таранов Микола Миколайович — радянський футболіст.

 Таранова Валентина Андріївна — радянський і український майстер декоративно-ужиткового мистецтва. Заслужений майстер народної творчості УРСР (1982). 
російські прізвища